Тапас:

 Тапас — в индийских религиях олицетворение благочестия и аскетического рвения.
 Тапас — в Испании закуска, подаваемая в барах к пиву или вину.